Okręty US Navy o nazwie USS "Monocacy", pochodzącej od bitwy o Monocacy:

 Pierwszy, "Monocacy", był kanonierką zwodowaną w 1864, w służbie do 1903.
 Drugi, "Monocacy" (PG-20), był kanonierką rzeczną służącą na Jangcy. Był w służbie w latach 1914-1939.

Zobacz też 
 USS "Genesee" (AT-55) był wcześniej cywilnym holownikiem "Monocacy".

Monocacy